Royal Antwerp (ofta kallat Antwerp), är en belgisk fotbollsklubb från staden Antwerpen i Belgien som bildades år 1880. Laget spelar för tillfället i Jupiler League. Laget samarbetade tidigare med Manchester United från England och har lånat flera spelare från dem genom åren. 

Som den äldsta fotbollsklubben i landet blev R Antwerp FC medlem av Club of Pioneers i 2016.

Meriter 
 landsmästare          : 1928/29, 1930/31, 1943/44, 1956/57
 nationella cupen      : 1955, 1992
 nationella Supercupen : 1992
 mästare andra divisionen : 1999/2000, 2016/2017
 Finalist European Cup for Cup Vinnare : 1993
 Belgisk guldsko       : Vic Mees 1956, Wilfied Van Moer 1966
 Årets tränare         : Georg Keßler 1988, Walter Meeuws 1993

Placering tidigare säsonger

Truppen 
Uppdaterad: 18 februari 2022

Utlånade spelare

Kända spelare 

 Nico Claesen                      
 Hans-Peter Lehnhoff
 Alex Czerniatynski                
 Jonny Evans
 Victor Mees                       
 Fraizer Campbell

 Rudi Smidts                      
 John O'Shea
 Dis Bastin                        
 Danny Simpson
 Roger Van Gool                    
 Louis van Gaal
 Wilfried Van Moer 
            
 Alfred Riedl
 Laszlo Fazekas                    
 Karl Kodat
 Ove Eklund                        
 Bojan Djordjic
 Louis Pilot

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Soccerway